Entre os futebolistas da Associação Atlética Ponte Preta, ao longo de sua história, podemos citar alguns que se consagraram como seus maiores ídolos. Entre eles, estão  Oscar (que defendeu o Brasil nas Copas de 1978, 1982 e 1986), os goleiros Valdir Peres e Carlos, o zagueiro Juninho e Polozzi, entre outros.

Em 2014, o clube homenageou com fotografias nos vestiários aqueles considerados os principais jogadores de sua história.

Jogadores

Por ano

2017

Transferências 

 Legenda

 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória contratual
 : Jogadores que chegaram por empréstimo
 : Jogadores que prorrogaram o contrato

 : Jogadores que voltaram após serem emprestados
 : Jogadores emprestados pela Ponte Preta
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores que foram dispensados antes do fim do contrato
|}

Elenco no campeonato Brasileiro 
 Atualizado em 30 de abril de 2017.

Sub-20

Por ano

2014
 Atualizado em 26 de setembro de 2014.

Associação Atlética Ponte Preta
Ponte Preta